Crying (band), een Amerikaanse indierockband
 Crying (lied van Roy Orbison), een lied van Roy Orbison uit 1961
 Crying (album van Roy Orbison), een album van Roy Orbison uit 1962
 Cryin' (Aerosmith), een lied van Aerosmith uit 1993
Zie ook
 Crying Lightning, een single van de Britse rockband Arctic Monkeys uit 2009
 The Crying Game, een Britse thriller uit 1992
 The Crying Light, een album van de Amerikaanse band Antony and the Johnsons uit 2008
 Crying Time, een lied van Ray Charles uit 1966
 Crying in the Rain, een lied van The Everly Brothers uit 1962